Allsvenskan i innebandy kan avse:
 Allsvenskan i innebandy för damer
 Allsvenskan i innebandy för herrar
Allsvenskan i innebandy 2010/2011
Allsvenskan i innebandy 2011/2012
Allsvenskan i innebandy 2012/2013